Thomas Edward Lawrence (bijnaam: Lawrence of Arabia), een Britse schrijver en militair 
Lawrence of Arabia (film), een Engelse film uit 1962 over Thomas Edward Lawrence